Libedinski bzw. Libedinsky ist der Nachname von:

 Carlos Libedinsky, argentinischer Musiker
 Juri Nikolajewitsch Libedinski (1898–1959), russischer Schriftsteller und Kritiker